Веръю — название рек:

Веръю (приток Маджи) — в Республике Коми.
Веръю (приток Вычегды) — в Республике Коми.

См. также: Верью